Суеверие — название ряда фильмов.

 Суеверие (фильм, 1920) (Superstition) — художественный фильм производства США.
 Суеверие (фильм, 1949) — фильм Микеланджело Антониони.
 Суеверие (фильм, 1982) — канадский фильм ужасов.
 Суеверие (фильм, 2001) — триллер режиссёра Кеннета Хоупа.